

Денискино — село, Федоровський район, Башкортостан
 Денискино — село, Шенталинський район, Самарська область